Мастерская:
 Мастерская — помещение хозяйственного назначения, изделие, организация или формирование.
 «Мастерская» — Санкт-Петербургский профессиональный драматический театр, основанный в 2010 году на базе актёрско-режиссёрского курса Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
 «Мастерская» () — драматический фильм режиссёра Лорана Канте.
 «Мастерская» — драматический фильм режиссёра Владимира Аленикова.

См. также